Terapia de vidas passadas — conhecido no espiritualismo como regressão
 Regressão (estatística)
Regressão (psicologia)

Cinema
 Abandon (2002) — filme com Katie Holmes exibido em Portugal como Regressão
 Mindscape (2013) — filme com Taissa Farmiga exibido no Brasil como Regressão
 Regressão (2015) — filme com Ethan Hawke e Emma Watson

Desambiguações de cinema
Desambiguações de religião